Sankt Lukas Kirke henviser til flere artikler:
 Sankt Lukas Kirke (Frederiksberg) – en kirke på Frederiksberg
 Sankt Lukas Kirke (Aarhus) – en kirke i Aarhus